Koh Kong (, Transkription: Kôh Kŏng, Aussprache in IPA: [], Khaet Koh Kong, „Provinz Insel Kong“; , []) ist eine Provinz Kambodschas. Die Provinzhauptstadt heißt Khemara Phoumin.

Die Einwohnerzahl beträgt 125.902 (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 158.300.

Zirka 40 km südlich befindet sich die Insel Koh Kong („Insel Kong“).

Die Provinz ist in acht Bezirke unterteilt:

Statistik 
 Größe: 11.160 km²
 Bevölkerung: 125.902

Weblinks

Einzelnachweise 

Provinz in Kambodscha